Lohwiesenbach ist ein Gewässername:

 Lohwiesenbach (Otterbach), linker Zufluss des Otterbachs in Tüngental, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Lohwiesenbach (Tirschenreuther Waldnaab), linker Zufluss der Tirschenreuther Waldnaab bei Klauberfeld, Gemarkung Hohenthan, Stadt Bärnau, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Lohwiesenbach (Zipfelbach), linker Zufluss des Zipfelbachs in Schwaikheim, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg; größtenteils verdolt im Ort

Siehe auch:
 Lohwiesengraben